Шевцово — название населённых пунктов в России:
 
 Шевцово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Шевцово — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Шевцово — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Шевцово — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Шевцово — деревня в Зубцовском районе Тверской области.